Нарима́новское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Светлоярском районе Волгоградской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Нариман.

История 
Правопредшественник Наримановского сельского поселения — Наримановский сельский совет — был образован в 1966 году.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Светлоярского района
Сельские поселения Волгоградской области